Achter oder 8er steht für:
 8-Ball, eine Billard-Disziplin
 Abseilachter
 Achter (Rudern), ein Ruderboot mit acht Ruderern plus Steuermann
 Achter-Canadier, ein Kanu für acht Paddler plus Steuermann
 Achter (Fußball), eine Spielposition im Fußball
 Achterknoten, siehe Achtknoten
 Achterschiff, die hintere Hälfte eines Schiffs, siehe achtern
 Achterwasser, eine Lagune bei der Insel Usedom, Ostsee
 Seitenschlag eines Speichenrades
 Weisheitszahn
 BMW 8er

Achter ist der Familienname folgender Personen:
 Martin Achter (1905–1995), katholischer Priester
 Morton Achter (* 1937), US-amerikanischer Musikwissenschaftler, Musikpädagoge und Komponist
 Rod Achter (* 1961), US-amerikanischer American-Football-Spieler, Canadian-Football-Spieler und Footballtrainer

 Wilhelm Achter (1896– nach 1951), deutscher Generaldirektor und Präsident der IHK Gladbach-Rheydt

Siehe auch: